Антон Владимирович Квитковских (род. , Ижевск, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань».

Карьера 
Антон родился и проживал с родителями в Ижевске. Воспитанник Удмуртского баскетбола, старательный форвард с бойцовским характером, эффективность которого зачастую очень сложно рассмотреть в статистическом протоколе.
  
В сезоне - 2016/2017 Антон Квитковских начал выступать за баскетбольную команду саратовского «Автодора».
 
В сезонах 2017/2018 и 2018/2019, игрок регулярно выходит на площадку, защищая цвета саратовского клуба в Единой Лиги ВТБ.

Сборная России 
В ноябре 2021 года Квитковских был включён в расширенный состав сборной России для участия в подготовке к матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборными Италии и Исландии.

В феврале 2021 года Квитковсих был вызван на сбор национальной команды для подготовки к двум матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборной Нидерландов.

В июне 2022 года Квитковских принял участие в Открытом лагере РФБ для кандидатов в сборную России не старше 25 лет, проходящих в возрастные рамки для участия в студенческих соревнованиях.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Автодор»

Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»